Hilpert ist ein Ortsname:
 Hilpert (Vellberg), Hof auf der Gemarkung der Kleinstadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Hilpert ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Hilpert (1837–1893), Bäcker, Bierbrauer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Axel Hilpert (1947–2018), deutscher Immobilienhändler und DDR-Funktionär (IM „Monika“)
 Britta Hilpert (* 1966), deutsche Journalistin
 Bruno Hilpert (1850–1910), deutscher kaiserlicher Musikdirektor
 Carl Hilpert (1888–1947), deutscher Generaloberst
 Charly Hilpert (* 1960), deutscher Journalist, Hörfunk- und Fernsehmoderator

 Friedrich Hilpert (1841–1896), deutscher Cellist 
 
 Hans Hilpert (1878–1946), deutscher Politiker (BMP, DNVP), MdL Bayern
 Heinz Hilpert (1890–1967), deutscher Theaterregisseur

 Horst Hilpert (1936–2019), deutscher Jurist des Deutschen Fußballbundes
 Jakob Hilpert (* 1966), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Johann Andreas Hilpert (1829–1873), Nürnberger Rotgießermeister und deutscher Unternehmer
 Klaus Hilpert (1944–2014), deutscher Fußballtrainer und -manager
 Konrad Hilpert (* 1947), deutscher Theologe
 Leonhard Hilpert (1852–1934), deutscher Metzger und Mitglied des Reichstages
 Paul Hilpert (1893–1939), deutscher Psychiater
 Philipp Hilbert (1911–1992), deutscher Radrennfahrer 
 Siegfried Hilpert (1883–1951), deutscher Chemiker
 Theodor Hilpert (1794–1856), badischer Generalmajor
 Thilo Hilpert (* 1947), deutscher Architekt, Stadtsoziologe und Autor
 Ulrike Hilpert-Zimmer (* 1964), deutsche Juristin und Richterin
 Walter Hilpert (1908–1962), deutscher Rundfunkintendant (NDR)
 Werner Hilpert (1897–1957), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)

Siehe auch:
 Heinz-Hilpert-Theater, Stadttheater der Stadt Lünen
 Hilbert